Јунковац може бити:

 Јунковац (Лазаревац), насељено место у општини Лазаревац, Република Србија
 Јунковац (Топола), насељено место у општини Топола, Република Србија